Barahona peut faire référence à :

Toponyme 

 Barahona ou Baraona, une localité de la province de Soria en Castille et Léon en Espagne,
 Barahona, une province de République dominicaine,
 Santa Cruz de Barahona, une ville de République dominicaine,

Patronyme 

 Ernestina Pérez (1865-1951), médecin et militante féministe chilienne ;
Luis Marín Barahona (né en 1983), footballeur international chilien.